Apium candollei  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Apium candollei descrita por M.Hiroe es el Ammi majus de L. 
Apium candollei descrita por M.Hiroe es el Trinia glauca subsp. glauca de (L.) Dumort.

Referencias